Al-Suqaylabiyah (arabsky العيللبيع As Suqailabiya)je řecko-pravoslavné město v Sýrii. Al-Suqaylabiyah se nachází ve výšce 220 metrů nad mořem. Podle oficiálního sčítání lidu v roce 2004 má město 17 313 obyvatel.

Historie 
Město bylo založeno Aramejci. Název znamená odpor, konfrontace, naproti, nebo tvrdohlavý. Město bylo několikrát ve středověku vysídleno, či opuštěno a znovu bylo trvale osídleno až na počátku 19. století. Naposledy bylo opuštěno v polovině 12. století. To bylo zapříčiněno zemětřesením v roce 1157.  

V červenci 2020 oznámila syrská vláda Bašára al-Asada plán na vybudování repliku chrámu Hagia Sofia v Al-Suqaylabiyahu s ruskou pomocí v reakci na její přeměnu v mešitu tureckými úřady. Má sloužit jako symbol spolupráce a smíru mezi hlavními náboženstvími. Ruský zákonodárce Vitalij Milonov prohlásil, že Sýrie je ideálním místem pro repliku chrámu Hagia Sofia, protože "na rozdíl od Turecka je to země, která jasně ukazuje možnost mírového a pozitivního mezináboženského dialogu".

Reference 

Města v Sýrii